Osoby o tym nazwisku:
 Piotr Cypryański – polski historyk sztuki i krytyk, kurator wystaw
 Przemysław Cypryański – polski aktor